{{infobox animanga personaje serie
|serie = Cyber Team in Akihabara - Vacaciones de Verano del 2011
|nombre_es = Suzume Sakurajosui
|nombre_ja = 桜女水 すずめ 
|nombre_ja_latino = Sakurajosui Suzume
|edad = 14 años
|sexo = Femenino
|familia = Sakurajosui
|relevancia = Principal
|seiyu = Kozue Yoshizumi
</li></li> 
|doblador = </li> Flávia Saddy
 Mariana Gómez
}}

Suzume Sakurajosui (桜女水 すずめ Sakurajosui Suzume) es la mejor amiga de Hibari y es la Segunda Ánima Mundi. Es un personaje ficticio de la serie Cyber Team in Akihabara. Su nombre significa pasérido, por eso siempre hace un sonido algo así como Chuuuuun.

Historia 
Suzume aparece en el 1º capítulo como mejor amiga de Hibari. Le gusta decir que su PataPi, Franchesca, es el mejor. Cuando de saludos se trata, saluda de forma demasiado cordial. Su problema empieza cuando aparece Tsugumi en su vida (a quien considera vulgar), pues está celosa de ella.

No entiende del todo acerca de las Divas como se ve cuando Kamome aparece. Cuando aparece Tsubame, se pone celosa de el PataPi de ella, Petit Ange, pues cree que Tsubame vino a presumir porque es francesa y que Petit Ange debería llamarse Pochi (nombre común para perros en Japón). En el Capítulo 16, Suzume muestra su enojo al ver a su hermana, Suzumi, con un chico. Diciendo que ella es la única chica decente de los Sakurajosui, en ese capítulo se conoce su pasado.

Cuando Hibari empieza a pasar más tiempo con Tsubame, se pone celosa y junto con Tsugumi y Kamome intentan hacer que Hibari deje de pasar tiempo con Tsubame, (en una triste escena del Capítulo 21) pero al final comprenden que Tsubame ha cambiado para bien. Al final de la serie retoma su vida normal y recupera a Franchesca.

Hay una curiosidad, aunque Suzume sea celosa con las amigas de Hibari, al final deja de ser celosa en cuanto a la amistad de Hibari y Tsubame.

Personalidad 
Suzume es creída, millonaria y odiosa (gran parte de los fanes la odian). Es inteligente y muy celosa sobre todo con sus amigas como Hibari. A veces muestra una actitud un poco yuri con ella.

Infancia 
Desde muy pequeña, Suzume siempre quiso ser la mejor, y eso se ve en un flashback del episodio 16 donde ella quería que su padre fuera a verla a su recital de piano, pues desde muy pequeña tuvo más talento que los niños normales y ella no duda en presumirlo, Su padre siempre ponía el trabajo por delante y no pudo ir, ella es muy orgullosa y decidió entrenar hasta altas horas de la noche, su hermana mayor la humillaba diciéndole que a nadie le importaba pero ella no acepta una derrota y aunque su padre no estuviera allí para verla crecer, ella sería la número uno y le importaría a todos. Al final del episodio su padre asiste a la reunión del día de padres, acto que pone a suzume "muy" alegre y a saltar en el arco de la ventana.

Familia 
Suzume tiene a su padre, que nunca está en casa. Y a sus 3 hermanas mayores Suzuri, Suzuna y Suzumi (esta última aparece en la serie).

Curiosidades 
 Su diva Hestia tiene el escudo tan sólido como el de Shiryū de Dragón, Guardián (DC Comics) y el Capitán América

Dobladores 
En la versión japonesa, su seiyuu es Kozue Yoshizumi
En la versión en inglés es Tiffany Grant

Cyber Team in Akihabara
Personajes de manga y anime
Personajes femeninos en anime y manga